Bart Seldeslachts, Belgisch politicus
 Joren Seldeslachts, Belgisch acteur

Nederlandse of Vlaamse achternaam